Drytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Drytown (Kalifornien)
 Drytown (Pennsylvania)
 Drytown (Virginia)